Cratere Fontana – cratere lunare
 Cratere Fontana – cratere su Marte